Vloek (krachtterm)
 Vloek (onheilsbezwering)
 De Vloek, een voormalig kraakpand op het gelijknamig schiereiland in Scheveningen